Rågholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rågholm, Nagu, Åboland, 
 Rågholm, Esbo, Nyland,

Se även
Rågholmen
Råholm

Robotskapade Finlandförgreningar